Andriy Valeriovytch Pyatov (en ), né le  à Kirovograd (Ukraine), est un footballeur ukrainien. Il joue au poste de gardien de but avec l'équipe d'Ukraine et le club du Chakhtar Donetsk.

Carrière

En équipe nationale 
Il a débuté avec l'équipe d'Ukraine des moins de 21 ans et rejoint l’équipe « A » à l’occasion de la coupe du monde de football 2006.

Pyatov participe à la coupe du monde 2006 avec l'équipe d'Ukraine.

Statistiques

Palmarès 
 Chakhtar Donetsk
 Vainqueur de la Coupe UEFA en 2009.
 Champion d'Ukraine (10) en 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 et 2020.
 Vainqueur de la Coupe d'Ukraine (8) en 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 et 2019.
 Vainqueur de la Supercoupe d'Ukraine (7) en 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017.

Liens externes 

 

Footballeur international ukrainien
Joueur du Vorskla Poltava
Gardien de but du Chakhtar Donetsk
Naissance en juin 1984
Naissance à Kirovograd
Naissance en RSS d'Ukraine